Союз кинематографистов в СССР и постсоветских странах — общественная организация, объединяющая деятелей кино.

 Союз кинематографистов СССР
 Союз кинематографистов БССР
 Союз кинематографистов РСФСР
 Союз кинематографистов России
 Союз кинематографистов Грузии
 Союз кинематографистов Белоруссии
 Союз кинематографистов Украины
 Конфедерация союзов кинематографистов

Творческие союзы
Творческие объединения кинематографистов